Појам  може да се односи на:

 United Parcel Service, скраћено UPS, највећа светска компанија за доставу пошиљки;
 Непрекидно напајање, електрични уређај који обезбеђује напајање струјом у случају нестанка примарног извора струје